La Serena (Chili), een stad en gemeente in de Chileense provincie Elqui
 aartsbisdom La Serena
 La Serena (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Badajoz